Ильда́р Анвя́рович Абузя́ров (; ) — российский писатель.

Биография 
В 1998 году впервые начал публиковать свои рассказы в журнале «Нижний Новгород». В качестве спортивного обозревателя сотрудничал в нижегородских газетах. Преподавал в нижегородском медресе «Махинур».

В 2000 году окончил исторический факультет Нижегородского государственного университета. Параллельно учился в московском исламском колледже. Работал сторожем, грузчиком, журналистом, управляющим цеха оконных блоков, коммерческим директором журнала «Октябрь».

Творчество 

Проза публиковалась в журналах и альманахах «Знамя», «Вавилон», «Октябрь», «Урал», «Новый мир», «Нева», «Дружба народов», «Юность».

Автор книг «Осень джиннов», «Курбан-роман», «Хуш», «Агробление по-олбански», «Мутабор». Рассказы «Почта» и «Мавр» — вошли в шорт-лист премии имени Юрия Казакова. Роман «ХУШ» включён в лонг-листы премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга», роман «Мутабор» — в шорт-лист «Национального бестселлера». Произведения переведены на немецкий, чешский, шведский языки: рассказ «Троллейбус, идущий на Восток» был опубликован в старейшем шведском журнале , а рассказ «Бербер» — в старейшем немецком журнале .

Опубликованная в журнале «Октябрь» повесть «Курбан-роман» легла в основу одноимённого художественного фильма режиссёра Салавата Юзеева.

Участник «Литературного экспресса», семинара молодых писателей в Липках и международных книжных ярмарок в Лейпциге, , Франкфурте, Каире, .

Премии 
 2011 — Лауреат Новой Пушкинской премии «За новаторское развитие отечественных культурных традиций»
 2012 — Лауреат премии имени Валентина Катаева («Мутабор»)

Библиография 
 Осень джиннов. Ярославль. ДИА-пресс, 2000.
 Курбан-роман. изд. Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. Н. Рудомино, 2009.
 ХУШ. Роман одной недели. Москва. изд. Астрель/Олимп, 2010.
 Агробление по-олбански. Москва. изд. Астрель, 2012. ISBN 978-5-271-39242-9
 Мутабор. Москва. изд. Астрель, 2012. ISBN 978-5-271-44804-1
 О нелюбви. Роман с жертвой. Казань. изд. Идель. 2016. ISBN 978-5-85247-835-1
 Финское солнце. Нижний Новгород. изд. Деком, 2015. ISBN 978-5-990566-37-8
 Концерт для скрипки и ножа в двух частях. Москва. Эксмо, 2017. ISBN 978-5-699-95413-1

Примечания

Ссылки 
 
 Новая литературная карта России

Выпускники Нижегородского государственного университета
Русские писатели XXI века
Писатели России XXI века
Преподаватели медресе Махинур